

Sigle 
 Makedonski Železnici  – ente ferroviario macedone
 Motorradwerk Zschopau  – casa motociclistica tedesca
 Movimento Zero  – movimento politico italiano

Codici 
 MZ – codice vettore IATA di Merpati Nusantara Airlines
 MZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Mozambico
 MZ – codice ISO 3166-2:IN di Mizoram (India)
 MZ – codice ISO 3166-2:LY di Mizdah (Libia)
 MZ – codice ISO 3166-2:MW di Mzimba (Malawi)
 MZ – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Masovia (Polonia)

Informatica 
 .mz  – dominio di primo livello del Mozambico
 MZ – formato di file eseguibile

Altro 
 MZ – targa automobilistica di Mürzzuschlag (Austria)
 MZ – targa automobilistica di Magonza (Germania)
 MZ – targa automobilistica di Belfast (Regno Unito)